Мата Гранде има више значења:

 Мата Гранде (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Гранде (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику